Тунисская Профессиональная лига 1 1989/1990 () — 35-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1989/90 на сайте rsssf.com 

1989/1990
Тунис
Тунис
1989 год в Тунисе
1990 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990